Collegium Berchmanianum (Nijmegen)
Collegium Berchmanianum (Oudenbosch)